Джеймс Хилл — английские имя и фамилия.
  Хилл, Джеймс (1838—1916) — канадский инженер, финансист, строитель Великой Северной железной дороги.
  (1916—2001) — американский продюсер.
  (1919—1994) — британский режиссёр.
  (род. 1930) — новозеландский гребец.
 Хилл, Джеймс (род. 1964) — чешский историк философии британского происхождения.